Pertek (district), een Turks district in de provincie Tunceli
 Pertek (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Pertek